Švýcarská Super League 1967/1968 byla nejvyšší švýcarskou fotbalovou soutěží v sezóně 1967/1968. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1968/1969 se kvalifikoval tým FC Zürich, který titul získal po dodatečném miniturnaji prvních tří týmů se stejným počtem bodů. Veletržní pohár 1968/1969 hrály týmy Grasshopper Club Zürich, Lausanne Sports a FC Basel 1893. Účast v Poháru vítězů pohárů 1968/1969 si zajistil tým FC Lugano. Ligy se zúčastnilo celkem 14 celků, soutěž se hrála způsobem každý s každým doma-venku (celkem tedy 26 kol) systémem podzim-jaro. Poslední dva celky přímo sestoupily.

Tabulka

Nejlepší střelci 
Nejlepším střelcem tohoto ročníku se stal Fritz Künzli. Hráč FC Zürich vstřelil 28 branek.

Literatura 
 Magazín týdeníku "Kopaná-hokej" - "Fotbalový svět 1968"

Externí odkazy 
 RSSSF

1967
Fotbal v Evropě v roce 1967
Fotbal v Evropě v roce 1968
Sport ve Švýcarsku v roce 1967
Sport ve Švýcarsku v roce 1968